Legio XII puede referirse a cualquiera de las siguientes legiones romanas:

 Legio XII Fulminata, es la Legio XII creada por Julio César en el año 58 a. C. que más tarde obtuvo el cognomen Fulminata.
 Legio XII Victrix, creada por Constancio I Cloro (293-306).